Rod Laver ha battuto in finale Roy Emerson 6–2 6–4 5–7 6–4.

Teste di serie
 Rod Laver (campione)
 Roy Emerson (finalista)
 Chuck McKinley (semifinali)
 Rafael Osuna (semifinali)
 Fred Stolle (secondo turno)
 Jan-Erik Lundquist (terzo turno)
 Nicola Pietrangeli (primo turno)
 Frank Froehling (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1962